Výraz Premier může znamenat:
Premier (Vaud) – město ve Švýcarsku
Premier Percussion – značka bicích nástrojů
Premier (hudební skupina)
WTA Premier Tournaments – kategorie ženských tenisových turnajů v letech 2009–2020

Podobné výrazy 
 Premiér – předseda vlády
Premiéra – první představení